El Pilar peut désigner :

Toponymes

El Pilar : site archéologique maya.

El Pilar : capitale de la paroisse civile d'El Pilar de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État d'Anzoátegui ;
 El Pilar : capitale de la paroisse civile d'Aguirre de la municipalité de Maneiro dans l'État de Nueva Esparta ;
 El Pilar : chef-lieu de la municipalité de Benítez dans l'État de Sucre.

Subdivisions 
 El Pilar : une paroisse civile de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État d'Anzoátegui ;
 El Pilar : une paroisse civile de la municipalité de Benítez dans l'État de Sucre.

Homonymie de toponyme